Цереалия или цериалия () — древнеримский праздник и игры в честь богини плодородия и земледелия Либеры, богини урожая Цереры и бога Либера.

Проводились с  и продолжались восемь дней. В жертву приносились медовые соты, плоды, свиньи. Римляне устраивали праздничные трапезы, приглашая всех проходящих, чтобы умилостивить Цереру. С III века до н. э. известны игры, также посвящённые Церере () в Большом цирке.

Примечания

Ссылки 
 
 Цериалия / Древний мир. Энциклопедический словарь / В. Д. Гладкий т. 2, с. 254, ISBN 966-7182-40-1

Праздники Древнего Рима
Религия в Древнем Риме
Праздники апреля